Nazwisko Ferrant może odnosić się do różnych hiszpańskich artystów, do których należą:

 Diego Guillén Ferrant – hiszpańsko-francuski rzeźbiarz z XVI wieku
 Luis Ferrant y Llausás (1806-1868) – hiszpański malarz;
 Fernando Ferrant y Llausás (1810-1852) – hiszpański malarz, brat poprzedniego;
 Alejandro Ferrant y Fischermans (1843–1917) – hiszpański malarz, syn poprzedniego;
 Ángel Ferrant (1891-1961) – hiszpański rzeźbiarz, syn poprzedniego
 Alejandro Ferrant Vázquez (1897 -1976) – hiszpański architekt.